Le mot vilebrequin est dérivé du néerlandais wimmelkijn signifiant « tarière ».

Ce mot fait notamment référence à :
 en menuiserie le vilebrequin est un outil servant à percer manuellement des trous dans le bois ;
 en mécanique le vilebrequin est un organe mécanique assurant la conversion d'un mouvement linéaire alternatif en une rotation continue selon le principe du système bielle-manivelle (ou alors réciproquement d´une rotation continue vers un mouvement linéaire alternatif) ;
 dans le commerce, Vilebrequin est une marque française de prêt-à-porter ;
 Vilebrequin est une chaîne YouTube francophone consacrée à l'automobile.

Notes et références